Paramordellaria är ett släkte av skalbaggar. Paramordellaria ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tornbaggar
Paramordellaria